All Tomorrow's Parties (ATP) peut faire référence à :
 All Tomorrow's Parties, une chanson du Velvet Underground sur l'album The Velvet Underground and Nico ;
 All Tomorrow's Parties, un festival de musique ;
 All Tomorrow's Parties, titre original d'un roman de William Gibson dont le titre de la traduction en français est Tomorrow's Parties ;
 All Tomorrow's Parties, un film de Yu Lik-wai.